Пиринско лале може да се отнася за:

 Пиринско лале (Tulipa pirinica) – растение, български ендемит;
 Пиринско лале – защитена местност в България.